Macek ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Macek (1939–1993), österreichischer Fußballspieler
 Alojz Macek (1909–1975), slowakischer Politiker
 Antonín Macek (1872–1923), tschechischer Journalist und Schriftsteller
 Bernhard A. Macek (* 1975), österreichischer Historiker und Autor
 Brooks Macek (* 1992), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Carl Macek (1951–2010), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Michal Macek (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Roman Macek (* 1997), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Matzek
 Maček